2014 MH est un objet transneptunien de la famille des plutinos et pourrait être une planète naine potentielle.

Voir aussi

Articles connexes 
 Objet transneptunien

Liens externes

Références 

Planète mineure non numérotée
Plutino
Planète naine potentielle
Planète mineure découverte en 2014
Planète mineure prédécouverte en 2013
Objet céleste découvert par Pan-STARRS
Objet céleste découvert à l'observatoire du Haleakalā